Семино Росси (наст. имя. Omar Ernesto Semino, род. 29 мая 1962, Росарио, Аргентина) — аргентино-итальянский эстрадный певец. Живёт в Австрии.

Биография 
Семино Росси родился в музыкальной семье (отец певец, мать пианистка), в пять лет научился играть на гитаре.

В 1985 году переселился в Австрию. Первоначально, для поддержания жизни, зарабатывал в качестве уличного музыканта, затем — выступал в отелях Испании, Швейцарии, Италии и Австрии.

В 2004 году выступал с концертами в Германии на фестивалях народной музыки (в Хемнице и Бремене). В феврале 2007 года Росси завершил большое соло-турне со своей группой, выступив во многих крупных концертных залах Германии и Австрии.

Росси живёт со своей семьёй в Мильсе.

Женат с 1991 года, отец двух дочерей.

Семино Росси — обученный пловец-спасатель.

Дискография 
 Alles aus Liebe (Veröffentlichung 9. Februar 2004)
 Tausend Rosen für Dich (Veröffentlichung 17. Mai 2005)
 Du mein Gefühl (Veröffentlichung 18. September 2005)
 Feliz Navidad (Veröffentlichung 18. November 2005)
 Ich denk an Dich (Veröffentlichung 14. Juli 2006)
 Ich denk an Dich (Special Edition) (Veröffentlichung 20. Oktober 2006)
 Feliz Navidad (Special Edition) (Veröffentlichung 27. Oktober 2006)
 Du mein Gefühl (Veröffentlichung 2. November 2006) (andere Titelzusammenstellung)
 Einmal Ja — Immer Ja (Veröffentlichung 14. September 2007)
 Rot, Rot, Rot, Rot sind die Rosen (1. Single-Veröffentlichung 18. Juli 2008)
 Einmal ja — immer ja (Tour-Edition) (Veröffentlichung 19. September 2008)
 Die Liebe bleibt (Veröffentlichung 28. August 2009)
 Die Liebe bleibt (Tour-Edition) (Veröffentlichung 17. September 2010)
 Das Beste 2004—2008 (Veröffentlichung 18. März 2011 bei Weltbild.de)
 Augenblicke (Veröffentlichung 3. Juni 2011)
 Augenblicke (Geschenk Edition) (Veröffentlichung 11. November 2011)
 Augenblicke (Tour Edition) (Veröffentlichung 3. Februar 2012)
 Symphonie des Lebens (Veröffentlichung 15. März 2013)

Ссылки 
 Веб-сайт С. Росси
 Песня Семино Росси, 201 2
 интернет-страница С. Росси

Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители шлягеров
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Лауреаты премии Echo Pop